Тон (от  «натяжение, напряжение, ударение») — многозначный термин. Может означать:

Музыка 
 Тон — высота звука, а также её или буквенное, или словесное обозначение.
 Целый тон — музыкальный интервал.
 Основной тон — наименьшая частота в частотном спектре звука; остальные частоты называются обертонами.
 Попасть в тон — вступить голосом или инструментом так, чтобы звук соответствовал тональности.

Другие значения 
 Тон (лингвистика) — изменение высоты звука для смыслоразличения в рамках слов/слогов/морфем.
 Тон — эмоциональный оттенок голоса, речи, манера/стиль текста.
 Тон — манера поведения, характер/стиль жизни.
 Тон (цвет) — одна из трёх основных характеристик цвета.
 Теория официальной народности — принятое в литературе обозначение государственной идеологии Российской империи в период царствования Николая I. 
 Тон — другое название рыбы тунец.
 Тон (мифология) — в греческой мифологии царь Египта, супруг Полидамны.

Топоним 
  () — коммуна в департаменте Верхняя Савойя региона Рона — Альпы на юго-востоке Франции.

Фамилия 
 Тон () — вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии Сунь.
 Тон Дык Тханг (1888—1980) — первый президент Социалистической Республики Вьетнам.

 Другие фамилии
 Тоны — один из дворянских родов.
 Тон, Александр Андреевич (1790—1858) — русский архитектор.
 Тон, Андрей Андреевич (1800—1858) — русский архитектор, академик архитектуры.
 Тон, Вольф (1763—1798) — ирландский политический деятель.
 Тон, Дики (род. 1958) — американский бейсболист.
 Тон, Константин Андреевич (1794—1881) — русский архитектор, академик архитектуры.
 Тон, Милтиадис (1875—1945) — греческий художник XX века.
 Тон, Олаф (род. 1966) — немецкий футболист, чемпион мира 1990 года.
 Тон, Петр (род. 1973) — чешский хоккеист.
 Тон, Чарльз (1924—2018) — американский политик, 34-й губернатор Небраски (1979—1983), член Палаты представителей США (1971—1979). 
 Тон, Эйвин (род. 1958) — норвежский ориентировщик, неоднократный победитель чемпионатов мира по спортивному ориентированию.

См. также 
 Тональность (значения)